Vromance (кор.: 브로맨스), стилизованный под VROMANCE, — южнокорейская мужская группа, образованная под руководством Rainbow Bridge World в 2016 году. Дублируемая как «братская группа» герл-бэнда Mamamoo, группа дебютировала в июле 2016 года, выпустив мини-альбом «She».

Карьера

Предебют 
До дебюта, все члены работали в качестве вокальных тренеров для корейских поп-идолов и записывали гиды для певцов. Участники Пак Чан Хён и Пак Хён Кю ранее записали песню «Love Is …» для OST «Наследники» канала SBS. В феврале 2016 года Пак Чан Хён сотрудничал с Huh Gak в песне «Already Winter». Их лейбл описал их как разностороннюю традиционную вокальную группу.

2016 — по настоящее время: Дебют с «The Action» и «Romance» 
Группа дебютировала 12 июля 2016 года, выпустив свой первый мини-альбом «The Action» с заглавным треком «She», которого они назвали шибко модным и вдохновленным свингом.

5 января 2017 года Vromance провела шоукейс камбэка для выпуска своего второго мини-альбома «Romance» и заглавного трека «I’m Fine», который был описан как трогательная и традиционная песня. Альбом был выпущен на следующий день в сопровождении музыкального видео.

Состав 
 Пак Чан Хён (кор.: 박장현), родился 6 июня 1989 г.
 Пак Хён Кю (кор.: 박현규), родился 11 февраля 1991 г.
 Ли Чан Дон (кор.: 이찬동), родился 20 июля 1992 г.
 Ли Хён Сок (кор.: 이현석), родился 26 мая 1994 г.

Дискография

Мини-альбомы

Синглы

Саундтрэки

Ссылки 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=29&hitYear=2016&termGbn=week&pageNo=4
 http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=02&hitYear=2016&termGbn=month
 http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?termGbn=month&hitYear=2017&targetTime=01&nationGbn=K
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=&targetTime=07&hitYear=2016&termGbn=month
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T
 http://www.allkpop.com/article/2017/01/vromance-insist-im-fine-with-mellow-new-track
 https://www.soompi.com/2017/01/05/vromance-reveals-goals-upcoming-comeback/
 http://entertain.naver.com/read?oid=396&aid=0000395294
 https://web.archive.org/web/20170403114627/http://mwave.interest.me/en/kstar/all-star
 http://www.melon.com/artist/timeline.htm?artistId=945262

Бой-бэнды Республики Корея
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2016 году